Sotirios Zarianopoulos est un homme politique grec membre du Parti communiste grec.

Il devient député européen le .

Député européen élu en Grèce 2014-2019
Député européen non-inscrit 2014-2019